Zemplén (comitaat), histrorisch Hongaars comitaat
Zemplénagárd, plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Borsod-Abaúj-Zemplén
Zempléngebergte